Rise (букв. пер. ) — может означать:
 Rise FM — вымышленная радиостанция в видеоигре Grand Theft Auto 3.

Техника 
 Rise mP6 — микропроцессор, совместимый с Intel x86 MMX, разработанный компанией Rise Technology.

Бренды 
  — парфюм.
  — американский бренд крема для бритья, занимающийся рекламной практикой.

Альбомы 
 Rise — дебютный полноформатный студийный альбом группы Anew Revolution.
  — первый студийный альбом группы The Answer.
 Rise — дебютный студийный альбом британской готической группы Nosferatu.
 Rise — третий студийный альбом американского дуэта René & Angela.
 Rise — восьмой студийный альбом американской альтернативной группы Skillet.

Песни 
 «Rise» — песня британской группы Public Image Ltd.
 «Rise» — песня, записанная американской певицей Кэти Перри в качестве гимна международного телевещания канала NBC Летних Олимпийских игр 2016.
 «Rise» — трек американского диджея Джонаса Блу и Джек&Джек.

См. также 
  — телевизионное шоу для завтрака, сделанное Princess Productions в сотрудничестве с BSkyB для 4-го канала в Великобритании.
 «Rise %26 Fall» — песня британского R&B исполнителя Крейга Дэвида.
 Квон Ри Се — японская певица корейского происхождения, также известная под псевдонимом «RiSe».